MIG kan syfta på:

 MiG – en serie stridsflygplan.
 MIG – en svetsmetod, se Gasmetallbågsvetsning
 MiG – en förening för personer som arbetar med marknadsföring, se Marknadsföreningen i Göteborg
 MIG – beslut från Migrationsöverdomstolen